Rhodèsia (regió), regió històrica a l'Àfrica meridional entre 1895 i 1911 que va agafar el nom del fundador Cecil Rhodes 
 Protectorat de Rhodèsia, protectorat britànic de 1895 fins a la independència del país l'any 1980 
 Rhodèsia del Nord-oest o Barotselàndia-Rhodèsia del Nord-oest protectorat
 Protectorat de Rhodèsia del Sud (incloïa Maxonalàndia i Matabelàndia)
 Rhodèsia del Nord-est, protectorat britànic a l'Àfrica central meridional que es va formar el 1900 administrat per la Companyia Britànica de l'Àfrica del Sud i fou un dels territoris que col·loquialment es van dir les tres Rhodèsies
 Tres Rhodèsies o els Tres Protectorats de Rhodèsia, administrats per la Companyia Britànica de l'Àfrica del Sud del 1888 al 1923 (el sud) i 1 d'abril de 1924 (el Nord)
 Protectorat de Rhodèsia del Nord, entitat colonial britànica constituïda entre 1890 i 1964
 Colònia de Rhodèsia del Sud, colònia amb autogovern establerta el 1923 amb l'antic protectorat de Rhodèsia del Sud 
 Rhodèsia i Nyasalàndia, federació establerta el 1953, de la colònia de Rhodèsia del Sud, el protectorat de Rhodèsia del Nord i el protectorat de Nyasalàndia, dissolta el 1963 
 Colònia de Rhodèsia, nom adoptat per la colònia de Rhodèsia del Sud el 1964, proclamada estat independent el 1965 
 República de Rhodèsia, antiga colònia i després estat de Rhodèsia erigit en república el 1970
 Zimbabwe-Rhodèsia, república amb poder compartit establerta el 1979